Predel – przełęcz w Alpach Julijskich
 Predel – wieś w Słowenii